Leone est un nom italien qui signifie lion qui vient du mot latin leo.

André Augusto Leone (né en 1979) est un footballeur.

Sunny Leone (née en 1981) est une actrice pornographique.

Western Leone est un village de western.



Personnalités 
 Andrea di Leone (1596-1675), peintre italien.
 Giovanni Leone (1908-2001), homme politique italien.
 Giuseppina Leone (née en 1934), athlète italienne.
 Miriam Leone (née en 1985), animatrice de télévision, actrice et mannequin.
 Sergio Leone (1929-1989), réalisateur italien.
 Vincenzo Leone, connu sous le nom de scène de Roberto Roberti (1879-1959), acteur, réalisateur et scénariste italien, père de Sergio Leone.

Toponymes 
 Capri Leone est une ville de la province de Messine en Sicile.
 Monte Leone, point culminant des Alpes lépontines.
 Cala del Leone, crique sur le front de mer de Livourne, en Toscane.

La Sierra Leone est un pays africain.
 Le Leone est la devise officielle de la Sierra Leone.

Autres 
 Leone est un croiseur éclaireur, puis destroyer italien, navire de tête de la classe Leone lancé en 1923 pour la Marine royale italienne ;
 Subaru Leone est une voiture de la marque Subaru ;
 Correzo de Leon était l'un des noms de scène du catcheur Chris Jericho ;
 La villa Léone est une voie de Paris ;
 Leone est un cardinal de l'Église catholique du 

Homonymie de patronyme